Макгейл () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Брайан Макгейл — американський літературознавець.
 Джим Макгейл — американський бейсболіст.
 Джоел Макгейл — американський актор.
 Домінік Макгейл — англійський футболіст.
 Дональд Джеймс MacHale — американський письменник, режисер та продюсер.
 Кевін Макгейл — головний тренер «Г'юстон Рокетс».
 Кевін Макгейл — американський актор і співак.
 Крістіна Макгейл — американська тенісистка.
 Тоні Макгейл — британський актор, письменник та режисер.